Jackelen ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Jackelén (* 1955), Bischöfin
 Thomas Jackelen (* 1965), deutscher Schachspieler